Seehänsele ist der Name einer Eisenbahnverbindung in Süddeutschland, siehe
Bahnstrecke Radolfzell–Mengen für den Abschnitt Radolfzell–Stahringen
Bahnstrecke Stahringen–Friedrichshafen für den Abschnitt Stahringen–Friedrichshafen Stadt